Dropsy ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Dropsy (1951–2015), französischer Fußballtorhüter
 Henri Dropsy (1885–1969), französischer Bildhauer und Medailleur

Siehe auch:
 Hydrops